Cele zece porunci se poate referi la:
Cele zece porunci sau Decalogul - zece reguli religioase din creștinism și iudaism.

Filme
Cele zece porunci (film din 1923)
Cele zece porunci (film din 1956)
Cele zece porunci (film din 2007)
Cele zece porunci (serial TV)

Vezi și
Decalogul (film), serial polonez
 Georgia Guidestones, un monument american din Georgia cu 10 porunci